|-
| 135201 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135202 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135203 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135204 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135205 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135206 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135207 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135208 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135209 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135210 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135211 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135212 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135213 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135214 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135215 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135216 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135217 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135218 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135219 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135220 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135221 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135222 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135223 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135224 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135225 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135226 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135227 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135228 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135229 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135230 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135231 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135232 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135233 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135234 - || || 11 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135235 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135236 - || || 11 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135237 - || || 18 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 135238 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135239 - || || 18 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 135240 - || || 18 de setembre, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 135241 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135242 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135243 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135244 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135245 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135246 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135247 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135248 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135249 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135250 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135251 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135252 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135253 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135254 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135255 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135256 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135257 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135258 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135259 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135260 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135261 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135262 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135263 - || || 18 de setembre, 2001 || Jonathan B. Postel || V. Pozzoli
|-
| 135264 - || || 21 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 135265 - || || 18 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 135266 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135267 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135268 - || || 20 de setembre, 2001 || Le Creusot || J.-C. Merlin
|-
| 135269 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135270 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135271 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135272 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135273 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135274 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135275 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135276 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135277 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135278 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135279 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135280 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135281 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135282 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135283 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135284 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135285 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135286 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135287 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135288 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135289 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135290 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135291 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135292 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135293 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135294 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135295 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135296 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135297 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135298 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135299 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 135300 - || || 18 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
5